Бездедово — топоним в России и Белоруссии:

 Бездедово — деревня в Ногинском районе Московской области.
 Бездедово — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Бездедово — остров на оз. Лукомском в Чашникском районе Витебской области Белоруссии.